A 31 603-as számú mellékút egy egészen rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Pest megyében.

Isaszeg külterületén a 3102-os út és a 3103-as út egy delta csomópontban találkozik. A delta keleti oldalán észak-déli irányban húzódó ág a 3103-as, az északnyugati oldalon húzódó ág a 3102-es számozást viseli, a harmadik, délnyugati ág viszont önállóan számozódik, az viseli ezt a 31 603-as számozást. Kilométer-számozása szerint a 3102-esből ágazik ki, annak 12,450-es kilométerszelvényénél, délkelet felé, kétirányú útként és a 3103-ba torkollik bele, amely ott a 11,650-es kilométerszelvényénél tart.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 68 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek

31603
Isaszeg